Centroberyx är ett släkte av fiskar. Centroberyx ingår i familjen beryxfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Beryxfiskar
Centroberyx